Ел Кристал има више значења:

 Ел Кристал (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кристал (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кристал (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кристал (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кристал (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кристал, Ел Кристалино (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику